Pirati – marinai affiliati alla pirateria
Pirati – coloro che esercitano la pirateria informatica
Pirati – film del 1986 diretto da Roman Polański
Pirati! Briganti da strapazzo – film d'animazione del 2012
Pirati – programma televisivo italiano di Rai 2
Pirati – singolo di Annalisa del 2013
Pirati – personaggi immaginari della serie a fumetti Asterix
Pirati Civitavecchia – società di hockey in-line maschile di Civitavecchia